L'NWA Brass Knuckles Championship (Texas version) è stato un titolo difeso nelle federazioni facenti parte del territorio dell'Est Texas (Dallas Area) della National Wrestling Alliance.

Storia 
Le parole "Brass Knuckles" che tradotte in italiano diventano "tirapugni di ottone" rappresentano la particolarità del tipo di match in cui questo titolo veniva disputato, ovvero i lottatori usavano dei tirapugni quando le regole del normale wrestling indicano che anche il solo semplice pugno è vietato. 
C'erano altri campionati simili nell'NWA, come in Florida (NWA Brass Knuckles Championship) e nel Mid-Atlantic (NWA Brass Knuckles Championship).

Il titolo debutto il 6 marzo 1953 a Houston ed ebbe la continuità nei frequenti match che furono disputati nel corso della sua esistenza. 
Nel 1987, quando la federazione World Class Wrestling Association lasciò la NWA venne abbandonato.

Nel giugno del 1998 fu ripreso dalla federazione NWA Southwest e dopo un anno fu rinominato in NWA Texas Hardcore Championship, nome con cui giunse fino al nuovo abbandono avvenuto nell'aprile del 2001.

Albo d'oro

NWA Brass Knuckles Championship 
Le righe verdi indicano che non è nota la storia del titolo in quel periodo.

WCWA Brass Knuckles Championship

NWA Brass Knuckles Championship

NWA Texas Hardcore Championship

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance
 World Class Championship Wrestling

Titoli della National Wrestling Alliance